Heho (Birmaans: ဟဲဟိုး) is een klein dorp in het Kalaw Township, Taunggyi, Shan, Myanmar. Het is het primaire knooppunt voor tochten naar het Inlemeer. Heho is door de NH4 verbonden met Sakangyi en Taunggyi.

Klimaat 

Geografie van Myanmar